Ernst Grelle ist der Name folgender Personen:

* Ernst Grelle (Architekt) (1855–1920), deutscher Architekt und Alpinist
 Ernst Grelle (Filmproduzent) (1895–??), deutscher Soldat und Filmproduzent